Deze pagina beschrijft de prestaties van voetbalclub KV Mechelen in het seizoen 2017/18.

Seizoen 2017/18

Transfers

Trainersstaf

Oefenwedstrijden
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die KV Mechelen in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2017/18 speelt.

Jupiler Pro League

Klassement

Reguliere competitie

PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar eerste klasse B

Externe links
 www.kvmechelen.be - Officiële website KV Mechelen
 www.kvmechelendames.be - Officiële website KV Mechelen Dames
 stamnummer25.be - Uitgebreide statistiekensite over KV Mechelen

KV Mechelen naar seizoen
Belgische voetbalclub 2017/18